Kruh je naziv s više značenja:

 Kruh kao prehrambeni proizvod.

Zemljopis

 Kruh (Semily), općina u okrugu Semily
 Kruh (Doksy) (njemački: Kroh), kvart Doksya u okrugu Česka Lipa
 Kruh (Holubice), zaseok Holubice u okrugu Vyškov